Einfach unwiderstehlich ist der Titel

 eines Romans von Bret Easton Ellis, siehe Einfach unwiderstehlich (Roman) (1987)
 eines Filmes mit Sarah Michelle Gellar, siehe Einfach unwiderstehlich (Film) (1998)